Norská Rally 2009 (oficiálně 3rd Rally Norway) byl 2. podnikem Mistrovství světa v rallye 2009 a zároveň prvním dílem Mistrovství světa produkčních vozů. Konala se od 12. února do 15. února 2009 v okolí měst Oslo a Hamar.

Výsledky

Speciální etapy

Stav mistrovství světa

Jezdci WRC

Mistrovství značek

Jezdci PWRC

Externí odkazy 
 Výsledky na oficiálních stránkách MS: WRC.com
 Výsledky na RallyNorway.com

Mistrovství světa v rallye 2009
2009